Лучшие синглы США 1989 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 1989 год.

Список 1989 года 
 Главным хитом года стала энергичная баллада «Look Away» американской группы Chicago (автор — Дайан Уоррен) с их альбома Chicago 19 с новым вокалистом Bill Champlin.

Примечания

См. также 
 Список альбомов №1 в США в 1989 году
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 Лучшие синглы США 1989 года
 
 Top 100 лучших синглов по годам

Чарты Billboard 1989 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
1989 год в музыке США